Тёща:

 Тёща — мать жены.
 «Тёща» — художественный фильм, мелодрама, снятый Сергеем Сплошновым в 1973 году.